

Persone

Cigna
Domenico Cigna (1878-1946) – politico, giurista e giornalista italiano
Gina Cigna (1900-2001) – soprano italiano
Giovanni Francesco Cigna (1734-1790) – medico e chimico italiano
Segurano Cigna (...–...) – pittore italiano

Cognome composto
Vittorio Amedeo Cigna-Santi (1728-1799) – poeta e librettista italiano